Luangwa (dier), een cynodont behorend tot de familie Traversodontidae
 Luangwa (rivier), de op een na grootste rivier in Zambia na de Zambesi
 Luangwa (dorp), een dorp aan de monding van de gelijknamige rivier